Ба́ллод — устаревшая русифицированная форма латышской фамилии .

Известные носители:
 Баллод, Константин Андреевич (1887—1943) — советский экономист, экономикогеограф.
 Баллод, Карл — экономист, см. Балодис, Карлис
 Баллод, Пётр Давыдович (1839—1918) — русский революционер, врач и философ.
 Баллод, Франц Владимирович (1882—1947) — археолог, египтолог, специалист по восточному искусству, магистр теории и истории искусств.
 Баллод, Юлиан Юлианович (1874—1916) — русский полковник, герой ПМВ.

Литература 
  (в пер.)